Гросс-Пойнт ():
  — город в американском штате Мичиган
  — американский комедийный телесериал (2000—2001 годов)